Teatre Arniches (Alacant), encara en actiu. Es troba a l'Avinguda de Aguilera,1 d'Alacant.
 Teatro Arniches (Madrid), ja tancat. Posteriorment Cine Bogart, ja clausurat també.